le chouchou est un nom courant de la plante appelée séchion, dite aussi chayote ou christophine ;
 le chouchou est un mot familier qui désigne quelqu'un que l'on préfère dans un groupe ;
 Un chouchou est une confiserie espagnole de la famille du touron ;
 Un chouchou est le nom donné à une confiserie à base d'amandes ou de cacahouètes ;
 Un chouchou est un ou plusieurs élastiques servant à lier les cheveux en queue-de-cheval ou en chignon ;
 Chouchou est un film de 1916 de Henri Desfontaines ;
 Chouchou est une mascotte yéyé des années 1960 ;
 Chouchou est un magazine ayant connu quelques numéros en 1964 et 1965 ;
Chouchou est une comédie de Merzak Allouache (2003) avec Gad Elmaleh et Alain Chabat.